VV Raptim, een voetbalclub uit Coevorden
 GVV Raptim, een voetbalclub uit Gorinchem
 Raptim (reisorganisatie), een van oorsprong Nederlandse reisorganisatie